generał – stopień wojskowy dla najwyższych dowódców wojskowych
 generał – najwyższy przełożony w niektórych zakonach katolickich
 Generał – amerykański film z 1926 r. z Busterem Keatonem w roli głównej
 Generał – rosyjski film wojenny z 1992 r. 
 Generał – brytyjsko-irlandzki film z 1998 r. w reż. Johna Boormana
 Generał – polski serial telewizyjny z 2008 r.
 Generał – zamach na Gibraltarze – polski film z 2009 r.
 Generał Nil – polski film z 2009 r.

Zobacz też 
 generał górny (ministerialis generalis montium) – woźny wyższej instancji (wojewódzki i trybunalski) oraz woźny sądu górniczego  w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej;
 generał poczmistrz – poczmistrz generalny (poczmistrz naczelny), generalny poczmistrz Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik poczty w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej
 starosta generalny
 sejmik generalny